Серге́й Алексе́евич Батинько́в (, Семипалатинск, РСФСР — , Москва, РСФСР, СССР) — советский офицер, участник Великой Отечественной войны, командир эскадрильи 208-го штурмового авиационного полка 227-й штурмовой авиационной дивизии 8-го штурмового авиационного корпуса 8-й воздушной армии 4-го Украинского фронта, капитан.

Герой Советского Союза (), полковник запаса (с 1975 года).

Жизнеописание 

Родился 24 июля 1920 года в Семипалатинске в составе РСФСР (ныне Казахстан) в семье служащего, Алексея Фёдоровича Батенькова и Татьяны Макаровны Печкиной, внучки польского шляхтича Александра Печинского (?-1872), сосланного за участие в польском национально-освободительном восстании против самодержавия в Царстве Польском 1864 года в Сибирь. Будучи потомком людей разных языков, народов и вероисповеданий крещён в православную веру, по национальности и родному языку русский. 

С 1923 по 1932 проживал в городе Глазов. Окончил среднюю школу.

В 1940 году призван в ряды Красной Армии. 

В 1942 году окончил военно-авиационную школу. В боях Великой Отечественной войны с июля 1942 года. Член ВКП(б) с 1943 года.

Командир эскадрильи 208-го штурмового авиационного полка капитан С. А. Батиньков к марту 1945 года совершил 129 боевых вылетов на Ил-2 на штурмовку аэродромов, железнодорожных эшелонов, переправ, скоплений войск противника, нанеся ему значительный урон. Всего совершил 157 боевых вылетов.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года за мужество и героизм, проявленные при уничтожении живой силы и техники противника капитану Сергею Алексеевичу Батинькову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 8054).

После окончания Великой Отечественной войны продолжал службу в Советской Армии. В 1951 году окончил Военно-Воздушную академию. Работал преподавателем.

С 1975 года полковник С. А. Батиньков — в запасе. Жил в Москве. Скончался 13 марта 1985 года.

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза (№ 8054)
 Орден Ленина
 Три ордена Красного Знамени
 Два ордена Отечественной войны I степени
 Орден Отечественной войны II степени
 Орден Красной Звезды
 Орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени
 Медали, в том числе:
 «За боевые заслуги»
 «За воинскую доблесть. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»
 «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 «За освобождение Праги»
 «Ветеран Вооружённых Сил СССР»
 «За безупречную службу» I степени»
 Медаль «За храбрость перед врагом» (ЧССР)

Память 
 Похоронен в Москве на Кунцевском кладбище (участок 9-2).

Примечания

Литература

Ссылки 
 
  

Лётчики Великой Отечественной войны
Командиры звеньев в Великой Отечественной войне
Командиры эскадрилий в Великой Отечественной войне
Члены КПСС
Участники Сталинградской битвы
Участники битвы за Днепр
Участники Пражской операции
Выпускники Военно-воздушной академии имени Ю. А. Гагарина
Преподаватели Военно-воздушной академии имени Ю. А. Гагарина
Преподаватели Военного инженерно-космического университета им. А. Ф. Можайского
Похороненные на Кунцевском кладбище